Нижче наведено список 22 муніципалітетів провінції Кальтаніссетта. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Кальтаніссетта